Château de Montrond peut désigner :
 le château de Montrond, datant du , situé sur la commune française de Saint-Amand-Montrond (Cher).
 le château de Montrond, datant du , situé sur la commune française de Montrond-les-Bains (Loire).
 le château de Montrond, situé sur la commune française de Montrond-le-Château (Doubs).
 le château de Montrond, situé sur la commune française de Plan-de-Baix (Drôme).